Ein Komparator bezeichnet im Allgemeinen eine technische Funktionseinheit, welche zwei oder mehr Größen vergleicht und ein daraus gebildetes Ergebnis liefert. Der Begriff wird in verschiedenen Bereichen verwendet:

 Zum Komparieren von Nivellierlatten (Prüfung aller Teilstriche auf einer optischen Bank)
 Als Komparator (Digitaltechnik) zum Vergleichen von digitalen Signalen
 In der analogen Schaltungstechnik dient ein Komparator (Analogtechnik) zum Vergleichen von elektrischen Spannungen
 Als Stereokomparator zur Bestimmung von Bildkoordinaten auf fotografischen Platten oder Filmen.

Siehe auch: